Aranda (comarca), comarca in Spanje
 Aranda (familie), handelaarsfamilie